Perche de mer est un nom vernaculaire ambigu en français, pouvant désigner plusieurs espèces différentes de poissons :

 Dicentrarchus labrax, appelé entre autres Bar commun 
 Serranus scriba, appelé aussi Serran écriture
 certains Sebastes, comme :
 Sebastes cheni 
 Sebastes inermis
 Sebastes ventricosus

Voir aussi 
 Poisson blanc
 
 Perche commune

Perciformes (nom vernaculaire)
Nom de poisson ambigu